In 1995 werd de veertiende editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Nouakchott, Mauritanië. Op dit toernooi won het elftal van Sierra Leone door in de finale het gastland Mauritanië te verslaan. In de reguliere speeltijd stond het 2–0, de winst kwam na strafschoppen. In de troostfinale won Kaapverdië van Guinee-Bissau (1–0) en werd daardoor derde van dit toernooi.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1995
Voetbal in Mauritanië
Sportevenement in Mauritanië